Église Saint-Pierre d'Alleyrat est le nom de deux églises :
 Église Saint-Pierre d'Alleyrat, Corrèze
 Église Saint-Pierre d'Alleyrat, Creuse

Voir aussi 
 

PierreAlleyrat
~